Berggren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Berggren 10 985
 Berggrén 17
 Berggreen 14

Tillsammans blir detta 11 016 personer, vilket ger namnet plats nummer 72 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet förekommer också i Norge och Danmark. I Danmark stavas det vanligen Berggreen.

Personer med efternamnet Berggren eller varianter av detta namn

A
 Alf Berggren (1918–1997), sjömilitär
 Ali Berggren (1897–1973), ämbetsman
 Anders Peter Berggren (1792–1847), skådespelare och teaterledare
 Andreas Berggren (född 1977), konstnär
 Andreas Peter Berggreen (1801–1880), dansk organist och kompositör
 Anna Berggren (född 1929), läkare
 Arne Berggren (född 1960), norsk författare och musiker

B
 Bengt Berggren, (1921–1997), läkare
 Bengt Berggren (ingenjör) (1893–1974)
 Bertil Berggren Askenström, (1917–2006), skulptör, silversmed och konstnär
 Björn Berggren (född 1936), idrottsagent och lokalpolitiker 
 Bo Berggren, flera personer
 Bo Berggren (industriman) (född 1936), ingenjör
 Bo Berggren (ishockeyspelare) (född 1951)

C
 Carin Berggren (född 1963), kommunalråd i Jönköping
 Carl Berggren (1858–1943), borgmästare
Carl Leopold Berggren (1830–1915), grosshandlare m m
 Christian Berggren (född 1950), professor i industriell ekonomi
 Claes Johan Berggren (1853–1926), lärare och politiker

E
 Edward Berggren (1876–1961), konstnär
 Elisabeth Berggren (1892–1988), bibliotekarie
 Emelie Berggren (född 1982), ishockeyspelare
 Emil Berggren, flera personer
 Emil Berggren (1855–1913), lantbruksingenjör och politiker
 Emil Berggren (född 1986), handbollsspelare
 Emil Berggreen (född 1993), dansk fotbollsspelare
 Erik Berggren, flera personer
 Erik Berggren (1907–1999), svensk teolog
 Erik Berggren i Nora (1895–1977), lantbrukare och politiker
 Erik Berggren i Sundsvall (1818–1897), skolrektor och riksdagsledamot
 Eva Berggren (1929–1998), skulptör
 Eva Berggrén (1925–2009), författare
 Evy Berggren (född 1934), gymnast

F
 Frans Berggren (1863–1942), skolman och politiker

G
 Guillaume Berggren (1835–1920), svensk-turkisk fotograf
 Gunnar Berggren, flera personer
 Gunnar Berggren (boxare) (1908–1983), boxare
 Gunnar Berggren (militär) (1893–1972), militär (generalmajor)
 Gunnar Berggren (bankdirektör), bankdirektör
 Gustaf Berggren, flera personer
 Gustaf Berggren (ingenjör) (1873–1958), ingenjör
 Gustaf Berggren (militär) (1884–1978),
 Gustav Berggren (född 1997), fotbollsspelare
 Gösta Berggren (1910–2002), läkare

H
 Hans Berggren, flera personer
 Hans Berggren (militär) (1895–1981)
 Hans Berggren (översättare) (född 1946)
 Hans Berggren (fotbollsspelare) (född 1973)
 Henrik Berggren, flera personer
 Henrik Berggren (journalist) (född 1957), journalist och historiker
 Henrik Berggren (musiker) (född 1974)
 Henrik Berggren (politiker) (1853–1914), disponent och riksdagsledamot
 Hugo Berggren (1870–1944), domkyrkosyssloman

I
 Inga Berggren (född 1941), politiker
 Inger Berggren (1934–2019), sångerska
 Inger Berggrén (född 1943), arkitekt

J
 Jacob Berggren (1790–1868), präst
 Jan Berggren (född 1946), byggherre
 Jenny Berggren (född 1972), sångerska
 Johan Berggren (född 1968), journalist
 Johan Erik Berggren (1843–1918), teolog
 Jonas Berggren (född 1967), kompositör
 Jonas Berggren (bildhuggare) (1715–1800), skulptör
 Jonatan Berggren (född 2000), ishockeyspelare
 Jonna Berggren (född 1968), författare
 Josef Berggren (1892–1972), konstnär

K
 Kalle Berggren (1949–2013), konstnär och musiker
 Karin Berggren, gift Löfdahl (1935–2020), bibliotekarie och översättare
 Karl-Fredrik Berggren (1937–2020), teoretisk fysiker
 Klaus Berggreen (född 1958), dansk fotbollsspelare

L
 Leif Berggren (född 1940), travtränare och kusk
 Lena Berggren (född 1970), historiker
 Lilly Berggren (1906–1975), skådespelare
 Liza Berggren (född 1986), modell

M
 Maj Berggren, skådespelare känd under artistnamnet Carina May
 Malin Berggren (född 1970), sångare
 Manne Berggren (1913–1991), journalist
 Marcus Berggren (född 1990), ståuppkomiker
 Martin Berggren (född 1942), skådespelare och teaterregissör
 Matilda Berggren (född 1987), programledare
 Mats Berggren (född 1957), författare

N
 Nils-Olof Berggren (1940–2018), justitieombudsman

O
 Ole Berggreen (1919–2005), dansk regissör och manusförfattare
 Olof Berggren, flera personer
 Olof Berggren den yngre (1700-talet), bildhuggare
 Olof Berggren den äldre (död 1796). bildhuggare

P
 Pehr Berggren (1792–1848), historiemålare
 Per-Lennart Berggren (1932–1991), arkitekt
 Per-Olof Berggren (född 1954), läkare och diabetesforskare
 Peter Berggren, flera personer
 Peter Berggren (filmare) (1942–2022), dokumentärfilmare, scenograf och musiker
 Peter Berggren (författare) (mitten av 1700-talet), psalmförfattare
 Peter Berggren (simmare) (född 1962)
 Petter Gustaf Berggren (1760–1830), violinist
 Pierre Berggren (född 1983), ishockeyspelare

R
 Ragnar Berggren (1894–1978), väg- och vattenbyggnadsingenjör
Ronie Berggren (född 1979), författare och debattör
 Rune Berggren (1925–2009), ämbetsman
 Rut Berggren (1918–2008), författare

S
 Sandra Berggren (född 1983), fotbollsspelare
 Sigge Berggren (1911–1968), skulptör
 Sigvard Berggren (1923–2009), ingenjör, affärsman och författare
 Stig Berggren (1903–1981), militär
 Sture Berggren (1885–1968), läkare
 Sven Berggren, flera personer
 Sven Berggren (1937–2012), travtränare och kusk
 Sven Berggren (1837–1917), botaniker och forskningsresande

T
 Thorsten Berggren (1895–1989), militär
 Tobias Berggren (1940–2020), författare, översättare, kritiker och poet
 Tommy Berggren (född 1937), skådespelare och regissör
 Tommy Berggren (fotbollsspelare) (1950–2012)

U
 Ulf Berggren (född 1945), regissör
 Ulf Berggren (barnskådespelare) (född 1938)

V
 Valdemar Frederik Andreas Berggreen (1833–1913), dansk lantinspektör och kartograf

Källor

Svenska efternamn